BPO steht für:
 Baltic Ports Organization, Verband der Ostseehäfen
 basal pepsin output (Medizin)
 benign prostatic obstruction (Medizin)
 Benzoylperoxid, eine chemische Substanz, siehe Dibenzoylperoxid
 Berliner Philharmonisches Orchester, eine frühere Bezeichnung für die Berliner Philharmoniker
 Betriebsparteiorganisation
 Betriebsprüfungsordnung
 Borderline-Persönlichkeitsorganisation, siehe Borderline-Persönlichkeitsstörung
 British Poker Open 2019, eine Pokerturnierserie
 Business Process Optimisation
 Business Process Outsourcing
 Bundespolizei-Fliegertruppe (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Abkürzung